ngj – codice ISO 639-3 della lingua ngie